Дејвид Мамет (Чикаго, 30. новембар 1947) амерички је драмски и прозни писац, сценариста и филмски редитељ.

Биографија
Рођен је у породици јеврејског порекла.

Добитник је Пулицерове награде и номинације за награду Тони за комад Гленгери Глен Роуз.

Његови филмски сценарији номиновани су за Оскара и Златни глобус.

Позоришне награде

Дела

Референце

Спољашње везе
 

Рођени 1947.
Амерички сценаристи
Амерички редитељи